Het ATP-toernooi van Parijs 2022 werd van 1 tot en met 7 november gespeeld in de Franse hoofdstad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Rolex Paris Masters.

De Deense tiener Holger Rune won het toernooi door in de finale de Servische titelverdediger Novak Djokovic te verslaan. Djokovic was de vijfde top tienspeler die Rune versloeg. Dit was de eerste maal dat een speler dit lukte buiten de ATP Finals.

Het Nederlandse Britse duo Wesley Koolhof en Neal Skupski won het dubbeltoernooi. Door de titel verzekerde Koolhof en Skupski van de prijs voor beste koppel van 2022. Koolhof werd ook nummer 1 op de dubbelranglijst.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 
 
 

Parijs
ATP-toernooi van Parijs